Okręty US Navy o nazwie USS  "Grosbeak":
 Pierwszy 
 Drugi  był okrętem patrolowym służącym w czasie I wojny światowej.
 Trzeci  był trałowcem przybrzeżnym będącym w służbie w czasie II wojny światowej.
 Czwarty  wszedł do służby 18 listopada 1943.
 Piąty "Grosbeak" (AM-397) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana 12 sierpnia 1945, przed położeniem stępki.

Grosbeak